Aplysia - género de moluscos gastrópodes opistobrânquios
 Rumex acetosa - planta herbácea da família das Poligonáceas
Rumex acetosa subsp. acetosa - subespécie de planta herbácea da família das Poligonáceas
 Phytolacca americana - planta herbácea da família das Fitolacáceas 

Desambiguação